Papillocepheus är ett släkte av kvalster. Papillocepheus ingår i familjen Tetracondylidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Papillocepheus